Ке́вин Ке́рн (; род. 22 декабря 1958) — американский композитор и пианист.

Биография 
Кевин Керн родился пятым из шести детей в семье хирурга и домохозяйки в Детройте, штат Мичиган, США.

Начал учиться играть на фортепиано с четырёх лет, с восьми стал писать музыку. В 14 он уже выступал с группой, которую основал сам. Кевин был полон решимости стать профессиональным музыкантом даже несмотря на то, что почти слеп с рождения и не может даже читать.

Ещё в детстве он познакомился с известным джазовым пианистом Джорджем Ширингом, который стал его наставником и привил любовь к импровизации. Кроме того, Кевин продолжал получать академическое музыкальное образование — окончил University of Michigan School of Music и Консерваторию Новой Англии, получив степени бакалавра музыкального образования и магистра исполнения.

В 1993 году Кевин случайно знакомится с президентом компании Real Music Теренсом Яллопом (Terence Yallop). Этот момент можно считать началом его успешной музыкальной карьеры.

Дебютный альбом «In the Enchanted Garden», вышедший в 1996 году, 26 недель держался в чарте журнала Billboard.

Дискография 
 «In the Enchanted Garden» — 1996
 «Beyond the Sundial» — 1997
 «Summer Daydreams» — 1998
 «In My Life» — 1999
 «Embracing the Wind» — 2001
 «More Than Words: Best of Kevin Kern» — 2002
 «The Winding Path» — 2003
 «Imagination’s Light» — 2005
 «Endless Blue Sky» — 2009
 «Enchanted Piano» — 2012
 «Christmas» — 2012
 «When I Remember» — 2016

Ссылки 
 Официальный сайт Кевина Керна 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1958 году
Родившиеся 22 декабря
Композиторы США
Пианисты США